Никола́й Васи́льевич Конова́лов:
 Коновалов, Николай Васильевич (1850 — ?) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Коновалов, Николай Васильевич (1900—1966) — советский невропатолог, директор НИИ неврологии АМН СССР.